Sandlak ist der Familienname folgender Personen:
 Carter Sandlak (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Jim Sandlak (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout